El Campionat de Catalunya d'escacs de 2009 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 16 i el 23 de maig de 2009 a l'Hotel Sansi de Lleida, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2009. Fou organitzat pel Club Escacs Lleida, amb l'arbitratge de Manolo Navarro, Imma Montoliu com a directora i Josep Maria Camell com a delegat federatiu. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors. El campió fou Josep Manuel López Martínez per primer cop.

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2009:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Josep Manuel López Martínez || 2557 || UGA
|-
| 2 || GM || Marc Narciso Dublan || 2534 || UE. Montcada
|-
| 3 || GM || Jordi Magem i Badals || 2531 || SCC Sabadell
|-
| 4 || GM || Josep Oms i Pallisé || 2522 || CE. Lleida
|-
| 5 || MI || Daniel Alsina i Leal || 2503 || UGA
|-
| 6 || MI || Joan Fluvià Poyatos || 2469 || UGA
|-
| 7 || MI || Xavier Vila Gázquez || 2449 || UGA
|-
| 8 || MC || Antoni Gual Pascual || 2447 || EEB
|-
| 9 || MF || Àlvar Alonso Rosell || 2442 || CE. Gerunda
|-
| 10 || MI || Jordi Fluvià Poyatos || 2442 || UGA
|-
| 11 || MI || Joan Mellado Triviño || 2427 || SCC Sabadell
|-
| 12 || MI || Víctor Manuel Vehí Bach || 2393 || EEB
|-
| 13 || MC || Enrique Fernández Aguado || 2328 || Sitges
|-
| 14 || MC || Francesc Xavier Farran Martos || 2238 || CE. Tarragona
|-
| 15 || MC || David Monell Camarasa || 2212 || CE. Tarragona
|-
| 16 || || Marc Prujà Ramírez de Cartagena || 2180 || CE. Gerunda
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2009
2009